Сен-П'єррві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 110 км на південь від Ліона, 13 км на північний захід від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 198 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 412,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету
 Сен-П'єррвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-П'єррвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-П'єррвіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єррвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-П'єррвіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш